Terroristische aanslagen in Londen van 7 juli 2005
 Terroristische aanslagen in Londen van 21 juli 2005
 Aanslag in Londen van maart 2017
 Aanslag in Londen op 3 juni 2017